В отборочную группу 5 по итогам жеребьёвки попали сборные следующих стран: Англия, Болгария, Швеция, Польша и Люксембург. Матчи проходили с 5 сентября 1998 года по 9 октября 1999 года.

Победитель группы, Швеция, напрямую вышла в финальную стадию Евро-2000. Англия и Польша набрали одинаковое количество очков, однако выше расположилась британская сборная за счёт лучших показателей в очных встречах. Англия получила возможность побороться за путёвку на Евро в стыковых матчах.

Итоговая таблица 

 Правила распределения мест

Матчи

Бомбардиры 
6 мячей
  Алан Ширер

3 мяча
  Пол Скоулз
  Томаш Иван
  Хенрик Ларссон

2 мяча
  Стив МакМанаман
  Майкл Оуэн
  Ежи Бженчек
  Сильвестр Черешевский
  Никлас Александерссон
  Юхан Мьельбю

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте УЕФА
 Результаты на сайте RSSSF

Чемпионат Европы по футболу 2000
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году